Biografies:
 Alfonso Pérez Gómez-Nieva (Madrid, 1859 - Badajoz, 1931), escriptor i polític espanyol
 Alfonso Pérez Guerra (Chantada, Lugo, 1934), arquitecte gallec establert a Barcelona
 Alfonso Pérez de Guzmán, polític castellà del segle XVIII, Cavaller de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem
 Alfonso Pérez-Viñeta y Lucio (1905-78), militar i polític d'extrema dreta espanyol, tinent general de l'Exèrcit de Terra
 Alfonso Pérez Muñoz (Getafe, 1972), futbolista espanyol
 Alfonso Eduardo Pérez Orozco (Montellano, 1940 - Madrid, 2021), periodista espanyol
 Alfonso Emilio Pérez Sánchez (Cartagena, 1935 - Madrid, 2010), historiador de l'art espanyol, especialitzat en la pintura barroca
 Miscel·lània: Coliseum Alfonso Pérez, estadi del Getafe (Comunitat de Madrid)